Ernst Rüdiger von Starhemberg (1638-1701), Oostenrijks militair
 Ernst Rüdiger von Starhemberg (1861-1927), 6e vorst van Starhemberg
 Ernst Rüdiger von Starhemberg (1890-1956), 7e vorst van Starhemberg